Kirleis ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Kirleis (* 1957), deutscher Musiker, Pianist und Komponist
 Wiebke Kirleis (* 1970), deutsche Archäobotanikerin